A 2004-es wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét a svájci Roger Federer nyerte az amerikai Andy Roddick előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Roger Federer (Bajnok)
  Andy Roddick (Döntős)
  Guillermo Coria (Második kör)
 - 
  Tim Henman (Negyeddöntős)
  Juan Carlos Ferrero (Harmadik kör)
  Lleyton Hewitt (Negyeddöntős)
  Rainer Schüttler (Harmadik kör)
  Carlos Moyà (Negyedik kör)
  Sebastien Grosjean (Elődöntős)
  Mark Philippoussis (Negyedik kör)
  Sjeng Schalken (Negyeddöntős)
  Pharadon Szricsaphan (Első kör)
  Mardy Fish (Második kör)
  Nicolás Massú (Első kör)
  Jiří Novák (Első kör)
  Jonas Björkman (Harmadik kör)
 - 

  Feliciano López (Harmadik kör)
  Marat Szafin (Első kör)
  Tommy Robredo (Második kör)
  Juan Ignacio Chela (Második kör)
  Andrei Pavel (Második kör)
  Makszim Mirni (Első kör)
  Fernando González (Harmadik kör)
  Dominik Hrbatý (Harmadik kör)
  Taylor Dent (Harmadik kör)
  Robby Ginepri (Negyedik kör)
  Ivan Ljubičić (Első kör)
  Nicolas Kiefer (Első kör)
  Vincent Spadea (Negyedik kör)
  Mihail Juzsnij (Első kör)
  Hicham Arazi (Harmadik kör)
  Luis Horna (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az atptennis.com honlapon

F1